Příjmení Šváb nosí více osobností:

 Antonín Šváb (1932–2014) – plochodrážní jezdec
 Antonín Šváb mladší (* 1974) – plochodrážní jezdec
 Daniel Šváb (* 1976) – český herec a hudebník
 Filip Šváb (* 1983) – český sportovec v rychlostní kanoistice
 Jaroslav Šváb (1906–1999) – grafik a ilustrátor
 Josef Šváb – fotbalista
 Josef Šváb-Malostranský (1860–1932) – herec, kabaretiér, režisér, otec odbojáře Karla Švába, děd Ludvíka Švába
 Karel Šváb (1904–1952) – komunistický funkcionář a představitel Státní bezpečnosti
 Karel Šváb (odbojář) (1896–1942) – český odbojář, skaut, knihkupec, překladatel a nakladatel popravený nacisty, syn Josefa Švába-Malostranského, otec Ludvíka Švába
 Ludvík Šváb (1924–1997) – český psychiatr, jazzman, surrealista a odborník na němé filmy, vnuk Josefa Švába-Malostranského, syn odbojáře Karla Švába
 Monika Švábová – herečka
 Oldřich Šváb (1944-2020) - česko-švýcarský fotbalista a trenér
 Pavel Šváb (1936–2010) – zpěvák
 Pavel Šváb (právník) (* 1952) – český právník
 Ruda Šváb (1909–1989) – český malíř, ilustrátor, grafik a typograf
 Svatopluk Šváb (* 1973) – hudebník
 Veronika Švábová – herečka

viz též
 Schwab

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení
Německá příjmení